Латвійська футбольна Вища ліга 1995 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Сконто.
Клуб Пардаугава (Рига) розпочав чемпіонат, але знявся через фінансові причини після 8 туру.

Учасники

Перший раунд 

Позначення:

Результати

Раунд за 7-10 місця 

Примітки: 
1. Клуб Олімпія (Рига) не заявився на наступний сезон Вищої ліги через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1995
Латвія